Prunières puede referirse a: 

 Prunières, comuna de Altos Alpes.
 Prunières, comuna de Isère.
 Prunières, comuna de Lozère.